Szivatz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Szivatz (1925–2003), österreichischer Szenenbildner und Architekt
 Peter Szivatz (1940–1979), österreichischer Journalist und Schriftsteller